Saint-Bérain (Haute-Loire), een gemeente in het Franse departement Haute-Loire
 Saint-Bérain-sur-Dheune, een gemeente in het Franse departement Saône-et-Loire
 Saint-Berain-sous-Sanvignes, een gemeente in het Franse departement Saône-et-Loire